Vopelius ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Vopelius (1864–1952), deutscher Verleger in Jena
 Caspar Vopelius (1511–1561), deutscher Mathematiker, Astronom und Kartograph
 Gottfried Vopelius (1645–1715) deutscher lutherischer Theologe, Kantor der Nikolaischule in Leipzig
 Johann Vopelius, auch Hans Vopelius (1572/73–1633), Burghauptmann der Leipziger Pleißenburg während des Dreißigjährigen Krieges

Vopelius ist der Name einer Unternehmerfamilie aus dem saarländischen Sulzbach:
 Carl Philipp Vopelius (1764–1828)
 Johann Ludwig Vopelius (1800–1846)
 Karl Remy Vopelius (1808–1850)
 Karl Philipp Vopelius (1830–1881)
 Eduard Vopelius (1838–1871)
 Ludwig Wilhelm Vopelius (1842–1914)
 Richard Vopelius (1843–1911)
 Max von Vopelius (1872–1932)